Gaisford ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gaisford, US-amerikanischer Cellist
 James Gaisford (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 John Gaisford (* 1934), anglo-katholischer Bischof
 Steve Gaisford, britischer Moderator
 Thomas Gaisford (1779–1855), britischer Altphilologe